CNCF peut faire référence à :

 Fondation Christina Noble pour les enfants (en)
 Cloud Native Computing Foundation, un projet de la Linux Fondation
 Concarril, Constructeur de train mexicains